Brenda Strohmaier – scrittrice e giornalista tedesca
 Matthias Strohmaier – calciatore tedesco, difensore
 Oliver Strohmaier – ex saltatore con gli sci austriaco
 Werner Strohmaier – politico tedesco